Wyznacznik układu równań – wyznacznik opracowany przez Gabriela Cramera 
 Wyznacznik układu równań – wyznacznik opracowany przez Józefa Hoene-Wrońskiego
 Wyznacznik układu równań – wyznacznik opracowany przez Aleksandra Teofila Vandermonde'a

Zobacz też:

 Układ równań liniowych